Зелёный го́род — курортный посёлок в городском округе Нижний Новгород. Административно подчинён Нижегородскому району города.

География 
Посёлок состоит из нескольких разрозненных частей, расположенных в лесном массиве в левобережье Кудьмы в 14-16 км к югу от центральной части Советского района Нижнего Новгорода и в 7-11 км к западу от Кстово, на территории Кстовского района.

В поселке размещено большое число домов отдыха, санаториев, пансионатов, резиденции областного и городского руководства. Ведётся строительство индивидуальных жилых домов в посёлке Рассвет на южной окраине Зелёного города, у берега Кудьмы. В 2009 году открылась Нижегородская гимназия имени преподобного Сергия Радонежского.

Лесной массив ещё в XIII веке служил естественной границей между землями русских и мордвы. Охраняется государством как памятник природы. Большую роль в сохранении и воспроизводстве леса играет лесничество. Долгое время лесничество Зелёного города возглавлял заслуженный лесовод России — Спицын Павел Александрович.

Имеется источник минеральной воды «Горьковская».

Фауна 
В лесах Зелёного города встречаются клещи, инфицированные энцефалитом.

Население

Транспорт 
Зелёный Город обслуживается железнодорожной станцией Ройка и автобусами из Нижнего Новгорода и Кстово.

Автобусы: 109, 204.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Устав города Нижнего Новгорода — определяет статус Зелёного Города
 Фотографии церкви святой великомученицы и страстотерпицы царицы Александры в Зелёном городе

Населённые пункты городского округа город Нижний Новгород
Посёлки городского типа Нижегородской области
Нижегородский район Нижнего Новгорода
Охраняемые природные территории Нижегородской области